Криомассаж — метод криотерапии, заключающийся в сочетании холодового воздействия на ткани организма в комплексе с массажными приемами.

Выделяют:
 криотерапевтическое воздействие с использованием умеренно низких температур (до −20°С): ледяные аппликации, массаж кубиками льда, ледяные обертывания, холодные ванны, аппликации криопакетов, холодные грязевые аппликации, криоаппликации с помощью термоэлектрических устройств, хлорэтиловые и спиртовые блокады.
 с использованием экстремально низких температур (от −20°С до −120°С): общая криотерапия в криокамере, воздействие парожидкостной смесью азота, СО2-аэрозолем, в том числе воздействия на биологически активные точки китайских меридианов (криопунктуру) температурой.

История развития 
Применение холода в массаже связано с именем японского ученого Тосимо Ямаути. Его считают родоначальником криомассажа. Свои первые исследования он посвятил методам лечения холодом ревматических поражений опорно-двигательного аппарата.

В современных процедурах криомассажа используют кубики льда, местные холодовые ванны и повязки, ледяные обертывания и аппликации, спиртовые и хлорэтановые блокады, криопакеты. Эти способы нашли широкое распространение в сфере Spa-индустрии, в методах борьбы с целлюлитом. Особое направление в косметологии получил метод криомассажа закисью азота.

Механизм действия 
При криомассаже воздействие холода не столь длительно, как в обычной процедуре массажа: в зависимости от температуры в среднем от 0,5 до 10 мин (до 30-60 минут).

Локальное воздействие холода приводит к снижению интенсивности метаболизма тканей, потребления ими кислорода и питательных веществ. Замедляется транспорт веществ через мембрану клетки. Однако данные изменения в поверхностных тканях при кратковременном холодовом воздействии носят обратимый характер. В глубоко расположенных тканях развиваются процессы, не связанные напрямую с влиянием холода: они имеют вторичное рефлекторное и нейрогуморальное происхождение.

Наиболее известный эффект от дозированного многократного воздействия холодовым фактором — общетренирующий (закаливающий). Он основан на возникающей перестройке деятельности сердечно-сосудистой, нервной и нейроэндокринной систем. Воздействие холодом приводит к выраженным фазовым изменениям деятельности периферических сосудов: сначала развивается спазм мелких артерий и артериол, прекапиллярных сфинктеров, замедляется скорость кровотока и повышается вязкость крови. Данный эффект является первой защитной фазой сосудистой реакции на охлаждение, которая направлена на предотвращение переохлаждения внутренних тканей организма. Далее — вторая защитная фаза сосудистой реакции — выраженное расширение периферических артериальных сосудов. Объективно это проявляется активной артериальной гиперемией, может продолжаться до 1—3 ч (в зависимости от длительности и интенсивности температурного воздействия). Эта фаза является компенсаторной, способствующей усиленному теплообразованию, которое препятствует ишемии и нарушению питания тканей. Происходит стимуляция работы аппарата кровообращения, улучшается питание и оксигенация всех тканей. Развивается умеренное улучшение венозного и лимфатического оттока.

В условиях патологии воздействие холода оказывает обезболивающее, противовоспалительное, противоотечное, сосудорасширяющее, миорелаксирующее, трофико-регенераторное, десенибилизирующее, иммуномодулирующее действие, повышает тонус венозных и лимфатических сосудов (лимфодренаж). Подобное воздействие уменьшает явления застоя в тканях, налаживается их дренажная функция, лучше выводятся продукты распада. Наряду с этим улучшается трофика тканей. Кожа приобретает хороший вид: повышается её эластичность, тургор.

Виды криомассажа 
По зонам лечебного воздействия:
 массаж лица и шеи, зоны декольте
 тела (в нем отдельно — контрастный)

По составу льда и настоев, используемых при массаже:
 из обычной воды
 из минеральной воды
 с применением замоченных фруктов и ягод
 из свежего сока цитрусовых
 из отваров трав
 с применением аромамасел (Ароматерапия)

Показания и противопоказания 
Показания к проведению массажа кусочками льда
 реабилитация после пластических операций;
 увядающая, атоничная кожа;
 жирная кожа;
 жирная и сухая себорея;
 обыкновенные и розовые угри;
 отеки;
 облысение;
 мелкие морщины;
Противопоказания:
 общие для массажа
 холодный период времени (перед выходом на улицу)
 гиперчувствительность к холоду

Методика воздействия 
Техника криомассажа несколько отличается от классической общепринятой в массаже. Состоит в непродолжительном воздействии на кожу и подлежащие слои кусочками льда или холодными компрессами (криотерапия), жидким азотом на ватном тампоне и др.
 Массаж льдом: ранее наиболее часто рекомендовали растирание льдом пораженной области. В настоящее время чаще применяют менее агрессивный метод — поглаживание. Лед заворачивают в салфетку, оставляя при этом одну сторону открытой. Делают массаж точек акупунктуры.
 Аппликации дробленого льда: Приготовленный лед (до 1.6 кг), помещенный в полиэтиленовые пакеты, укладывают на пораженную область. Наибольшее распространение криомассаж получил при лечении травм. Воздействи льдом при этом должно быть произведено не позднее 2-4 часов после получения травмы.
 Криомассаж жидким азотом: при помощи деревянной палочки с ватным тампоном наносится на поверхность кожи тонкими слоями. Процедура требует от проводящего её определенной тренировки и четкости движений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альтернативная медицина
Гидромассаж
Лечение
Криотерапия